Bavo (voornaam)
 Bavo van Gent, 7e-eeuwse Vlaamse heilige
 Sint-Bavokerk (doorverwijspagina), kerken die vernoemd zijn of gewijd aan deze heilige
Sint Bavo (Noordwijkerhout), voormalig psychiatrisch ziekenhuis en instelling voor verstandelijk gehandicapten